Indyk ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Indyk (* 1951), US-amerikanischer Botschafter und Vizepräsident der Brookings Institution
 Piotr Indyk, polnisch-amerikanischer Informatiker